Pellaea kan syfta på:

 Pellaea (djur) – ett släkte av insekter
 Pellaea (växter) – ett släkte av växter